Бекрич — славянская фамилия.
 Бекрич, Самир (род. 1984) — боснийский футболист.
 Бекрич, Эмир (род. 1991) — сербский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров с барьерами, бронзовый призёр Чемпионата мира 2013 года.